Côte-d'Or, Côte-de-l'Or  ou Côte d'Or peuvent désigner :

Géographie

Afrique 
 la Côte de l'Or, un littoral d'Afrique situé au Ghana ;
 la Côte-de-l'Or britannique, une colonie de 1821 à 1957 ;
 la Côte-de-l'Or danoise, une colonie de 1663 à 1850 ;
 la Côte-de-l'Or néerlandaise, une colonie de 1598 à 1872 ;
 la Côte-de-l'Or portugaise, une colonie de 1482 à 1642 ;
 la Côte-de-l'Or prussienne, une colonie de 1682 à 1721 ;
 la Côte-de-l'Or suédoise, une colonie de 1650 à 1663.

Europe 
 la Côte-d'Or, un département français.
 la côte d'Or, un relief qui donne son nom au département de la Côte-d'Or.

Océanie 
 La Côte d'Or (Gold Coast), une conurbation australienne située le long de la côte pacifique, formant la ville de Gold Coast.

Entreprise 
 Côte d'Or, une marque de chocolat ;
 La Côte d'Or, restaurant géré par Bernard Loiseau à Saulieu.

Voiliers 
 Côte d'Or, monocoque  mis à l'eau en 1985, commandé par Éric Tabarly.
 Côte d'Or II, trimaran mis à l'eau en 1986, commandé par Éric Tabarly.
 Côte d'Or, monocoque Imoca mis à l'eau en 1992. Mené par Jean Maurel et Frédéric Dahirel, il remporte la Transat Jacques-Vabre 1995.

Voir aussi